Amelung ist der Name folgender Personen:

 Amelung von Varendorff (* vor 1309; †  1355), Osnabrücker Ritter
 Amelung von Verden († 962), Bischof von Verden

Amelung ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Amelung (1926–2008), deutscher Hochschullehrer
 Ernst-Wolfram Amelung (1909–1988), deutscher Jurist
 Friedrich Amelung (1842–1909), baltischer Schachspieler, Schachkomponist und Publizist
 Gerold Amelung (* 1950), deutscher Diplomat
 Günther Herzogenrath-Amelung, deutscher Jurist
 Hans-Jürgen Amelung (1924–1996), deutscher Bankmanager
 Heinz Amelung (1880–1940), Literaturwissenschaftler und Hauptschriftleiter
 Hermann Amelung (1829–1899), deutscher Jurist und Manager
 Hugo Amelung (1857–1948), deutscher Arzt
 Iwo Amelung (* 1962), deutscher Sinologe und Hochschullehrer
 Karl Gustav Amelung (1818–1866), deutscher Bergbeamter
 Knut Amelung (1939–2016), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Franz Amelung (1798–1849), deutscher Arzt 
 Martin Amelung (1937–2006), deutscher Jurist und Strafverteidiger
 Peter Amelung (1934–2020), deutscher Bibliothekar und Buchwissenschaftler
 Philipp Amelung (* 1973), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Robert Amelung (1877–1964), deutscher Militärarzt
 Walter Amelung (1865–1927), deutscher Klassischer Archäologe
 Walther Amelung (1894–1988), deutscher Mediziner
 Wilhelm Amelung (1873–1945), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Amelungen
 Amlung